Липгарт — фамилия. Известные носители:

 
 Липгарт, Антон Иванович (1773—1830) — генерал-майор.
 Липгарт, Иван Фёдорович (1733—1798) — сенатор.
 Липгарт, Карл Эдуард (1808—1891) — доктор медицины, коллекционер и историк искусства.
 
 Липгарт, Эрнст Карлович (1847—1932) — русский художник и декоратор, сын К. Э. Липгарта.
 Липгарт, Роман Эрнестович (1880—1942) — испытатель первых русских и советских подводных лодок, сын Э. К. Липгарта.

См. также 
 Липгарты — о дворянском роде